Niemcy:
 Bobzin – dzielnica Lübz
 Bobzin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Hartmut Bobzin – niemiecki orientalista